Jerman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Jerman (* 1978), slowenischer Skirennläufer
 Edward Jerman (1605–1668), britischer Designer
 Frane Jerman (1933–2002), jugoslawischer bzw. slowenischer Philosoph
 Igor Jerman (* 1975), slowenischer Motorradrennfahrer
 Vida Jerman (1939–2011), kroatische Schauspielerin
 Wilson Jerman (1929–2020), US-amerikanischer Butler im Weißen Haus unter elf US-Präsidenten

Siehe auch:
 Yerman